Pfeffer může být:

 Vila Pfeffer – unikátní stavba v Bratislavě

příjmení
 Andrea Pfeffer Ferklová (* 1975) – česká politička a manažerka
 Antonín Pfeffer (1904–1997) – český entomolog, lesnický odborník a spisovatel

Německá příjmení
Židovská příjmení